John Greaves (1602-1652) est un astronome et érudit anglais.
 John Greaves (1950-) est un bassiste et compositeur britannique.